Флаг муниципального образования «Каменного́рское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 ноября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3640.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Каменногорское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Каменногорское городское поселение“ Выборгского района Ленинградской области в синем, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле два серебряных свитка накрест, поверх которых положен золотой топор в столб, лезвие топора с тыльной стороны завершено медвежьей головой; всё перевязано червлёной (красной) лентой. В оконечности — золотое трёхгорье с круглыми вершинами».

Обоснование символики 
История Каменногорска тесно связана с двумя отраслями хозяйствования — добычей гранита и бумагоделательной промышленностью.

Трёхгорье на флаге — символ гранитных скал, а также наличие предприятий, занимающихся добычей гранита. В Антреа (так до 1948 года назывался Каменногорск) велась добыча камня и его обработка. В 1890 году была построена Карельская железная дорога, связавшая Антреа с Выборгом, что обусловило бурное развитие хозяйства волости.

В 1890-е годы в районе Лавантсаари обрабатывали серый и красный гранит. Большие запасы гранита были разведаны в районе Суурнасмяки. В дальнейшем к карьерам были построены железнодорожные ветки, появились компрессорные установки, камнедробилки.

После окончания Великой Отечественной войны, в 1946 году на правом берегу Вуоксы в 38 км к северу от Выборга было основано Каменногорское карьероуправление. Здесь раньше располагалась финская каменоломня. В 600 метрах от неё располагалось более богатое расположение серого гранита. Около завода находится посёлок Гранитный (называемый также 38 километр), расположенный в 2 км от узловой железнодорожной станции города Каменногорска.

Сейчас в муниципальном образовании «Каменногорское городское поселение» расположены несколько предприятий, занимающихся добычей и переработкой гранита.

Два белых свитка символизируют развитие целлюлозно-бумажной промышленности. Два свитка — это одновременно символ истории двух исторических волостей (приходов): Антреа (Каменногорск) и Кирву (Свободное), ныне объединённых в составе муниципального образования «Каменногорское городское поселение».

Свитки положены косвенно в Андреевский крест — олицетворение старого названия прихода, волости и населённого пункта — Антреа. К 1724 году относится возникновение церковного прихода Антреа в честь святого Антреа (Андрея).

В 1940 году Антреа получил статус города в составе Карело-Финской ССР, в его состав вошли и прилегающие к нему населённые пункты: Хюппеля, Суйкала, Коккола, Толлала, Пойлола, Охала. В ноябре 1944 года город был передан из Карело-Финской ССР в состав созданного Яскинского района (в 1948 году переименован в Лесогорский район) Ленинградской области. В октябре 1948 года город получил новое название — Каменногорск. С декабря 1960 года — город в составе Выборгского района.

Золотой топор — символ лесозаготовок. Это издавна известный в крае промысел. Это одновременно и символ древней истории края. На территории бывшей волости Антреа археологами был найден древний топор, лезвие которого с тыльной стороны завершено медвежьей головой.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы труда, мужества, самоотверженности, праздника, красоты солнца и тепла.

Примечания 

Флаги с изображением секиры
Флаги с изображением свитка